Uzelac ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Uzelac (Milan Uzelac; 1867–1954), österreichischer Luftwaffenoffizier
 Franko Uzelac (* 1994), kroatisch-deutscher Fußballspieler

 Slobodan Uzelac (* 1947), serbisch-kroatischer Politiker